Kolovrat je naselje u općini Tuzla, Federacija BiH, BiH.

Katoličanstvo 
Kolovrat pripada tuzlanskoj župi sv. Petra i Pavla apostola.

Stanovništvo 
Među ovdašnjim hrvatskim prezimenima su Stijepić, Ivanović, Peranović, Pejdanović, Pranjić, Mađarević, Grbić, Brčinović, Pavić, Matanović, Lovrić, Andrić, Bisić, Bradvić, Paligorić i Pejdanović.

{| border="1" cellpadding="7" cellspacing="0" style="margin: 10px 0 10px 25px; background: #f9f9f9; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; font-size: 85%; float: center;"
|- style="background: #E9E9E9"
|colspan ="7" | Kolovrat
|-
|style="background: bgcolor="#F5DEB3" | godina popisa|style="background: bgcolor="#C2B280" | 1991.
|style="background: bgcolor="#C2B280" | 1981.|style="background: bgcolor="#C2B280" | 1971.
|style="background: bgcolor="#C2B280" | 1961.|-
|Hrvati|170
|233
|323
|209
|-
|Srbi 
|33
|12
|5
|1
|-
|Muslimani 
|9
|
|
|
|-
|Jugoslaveni|41
|16
|
|
|-
|ostali i nepoznato|25
|5
|
|5
|-
|style="background: bgcolor="#F5DEB3" |ukupno
|278
|266
|328
|215
|}

Izvori

Vanjske poveznice 
Soli komunistickizlocini.net: Zvjerstva i zločini partizana u Tuzli 1943. godine, veljače 2017.
Komunistickizlocini.net Vedran P.: Zvjerstva i zločini partizana prilikom ulaska u Tuzlu i popisi pobijenih Hrvata (H.Obodnica, Breške, Svojtina, Grabovica, Tetima, Križani – Kolovrat, Šikara, Ljepunice, Par Selo, Drijenča), 7. listopada 2016. 

Naseljena mjesta u Tuzli